Papier do maszyn do pisania to rodzaj papieru z wyłącznym przeznaczeniem do maszyn do pisania. Produkowany w klasie V o gramaturze 70 g/m². Powierzchnia matowa, dzięki której ścieranie błędów w tekście gumką nie zostawia wyraźnych śladów. Niezaklejany w masie. Nie nadaje się do pisania atramentem.

Do maszyn do pisania, Papier